Это список министров труда и социальных дел Чехословакии, который содержит хронологический список всех членов правительства Чехословакии, работающих в этой должности (в том числе исполняющий обязанности министров в правительствах Чехословакии с официальным названием должности, как министр труда и социальных дел, министр труда и министр социального обеспечения).

Министры социального обеспечения первой Чехословацкой Республики 1918—1938

Министры социального обеспечения второй Чехословацкой Республики 1938—1939

Министр социального обеспечения и управления здравоохранения Протектората Богемии и Моравии

Министры социального обеспечения Чехословацкого правительства в изгнании

Министры труда и социальных дел послевоенной Чехословакии

Федеральные министры труда и социальных дел Чехословакии

См. также 
 Список правительств Чехословакии

Источник 
 Historie minulých vlád

Правительства Чехословакии